Zkratka ang má více významů:

ang 
 ang. – zkratka pro angličtinu

Ang 
 Angiotenziny – oligopeptidy účastnící se kontroly krevního tlaku a dalších procesů

Jméno 
 Ang (jméno)

ANG 
 Gulden Nizozemských Antil – měna